Deutschland Tour 2019 var den 34. udgave af det tyske landevejscykelløb. Løbet foregik i perioden 29. august til 1. september 2019. Løbet var en del af UCI Europe Tour 2019 og var i kategorien 2.HC. Den samlede vinder af løbet blev belgiske Jasper Stuyven fra .

Hold og ryttere

Etaperne

1. etape

2. etape

3. etape

4. etape

Resultater

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Ungdomskonkurrencen

Eksterne henvisninger 
 

2019
UCI Europe Tour 2019